è una società  giapponese con sede a Ginza, Tokyo. La holding è stata creata dall'unione di Dwango Co., Ltd. e Kadokawa Corporation il 1º ottobre 2014.

Sussidiarie 
 Kadokawa Corporation
 Dwango
 Dwango User Entertainment, Inc.
 Mages, Inc.
 Niconico
 Spike Chunsoft
 Smiledge Co., Ltd.

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende giapponesi